Мазуз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мазуз, Давид (род. 2001) — американский ребёнок-актёр.
 Мазуз, Менахем (род. 1955) — израильский юрист и политик.